Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-lucemburský pár Tímea Babosová a Mandy Minellaová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Deblový titul získala nenasazená španělsko-francouzská dvojice Lara Arruabarrenová a Caroline Garciaová, když ve finále zdolala americko-jihoafrické turnajové jedničky Vaniu Kingovou a Chanelle Scheepersovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4.

Garciaová si na okruhu WTA připsala premiérový turnajový triumf ze čtyřhry a na kolumbijském turnaji vyhrála také soutěž dvouhry. Pro Arruabarrenovou to byl druhý deblový vavřín v kariéře, když první vyhrála na únorovém BNP Paribas Katowice Open 2013.

Nasazení párů 
  Vania Kingová /  Chanelle Scheepersová (finále)
  Lourdes Domínguezová Linová /  Arantxa Parraová Santonjaová (semifinále)
  Irina-Camelia Beguová /  María Irigoyenová (čtvrtfinále)
  Sharon Fichmanová /  Alexandra Panovová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2014
Sport v Kolumbii v roce 2014